Massive Asses ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Elegant Angel. Regisseur der Filme ist Sam No.

Seit 2007 sind 11 Teile der Serie erschienen. Sie kann den Genre Big Butt und Anal zugeordnet werden.

Darstellerinnen 
 Massive Asses (2007): Alexis Texas, Manuel Ferrara, Brianna Love, Sunny Lane, Georgia Peach, Michael Stefano, Anthony Rosano, Carmen Kinsley
 Massive Asses 2 (2007): Pinky, Kelly Divine, Annette Schwarz, Jenny Hendrix, Mark Ashley, Michael Stefano, Anthony Rosano, Mr. Pete, Rosario Stone
 Massive Asses 3 (2008): Phoenix Marie, Gianna Michaels, Mick Blue, Kristina Rose, Gina Lynn, Mark Ashley, Michael Stefano, Emma Heart
 Massive Asses 4 (2009): Jayden Jaymes, James Deen, Mick Blue, Kristina Rose, Kelly Divine, Ava Rose, Mark Ashley, Austin Taylor, Andi Anderson
 Massive Asses 5 (2010): Brooke Lee Adams, Manuel Ferrara, Charley Chase, Mark Ashley, Michael Stefano, Caroline Pierce, Alexis Breeze, Catalina Taylor
 Massive Asses 6 (2012): Allie Haze, Anikka Albrite, Sheena Ryder, Mischa Brooks, Madison Rose
 Massive Asses 7 (2013): Bridgette B, Krissy Lynn, Maddy O’Reilly, London Keyes, Mischa Brooks
 Massive Asses 8 (2015): Dani Daniels, Abella Danger, Olivia Austin, Gabriella Paltrova, Holly Heart
 Massive Asses 9 (2016): Mia Malkova, Candice Dare, Maddy O’Reilly, Teanna Trump
 Massive Asses 10 (2017): Alexis Texas, AJ Applegate, Jada Stevens, Brittany Shae
 Massive Asses 11 (2019): Abella Danger, Ivy Lebelle, Gia Derza, Mick Blue, Markus Dupree, Ramon Nomar, Kimber Woods, Mr. Pete

Auszeichnungen/Nominierungen 
 2013 AVN Award Nominee for Best Big Butt Release (Vol. 6)
 2013 AVN Award Nominee for Best Boy/Girl Sex Scene (Vol. 6)
 2010 AVN Award Nominee for Best Big Butt Release (Vol. 10)
 2009 AVN Award Nominee for Best Big Butt Release (Vol. 1)
 2008 AVN Award Nominee for Best Tease Performance (Vol. 1)

Weblinks 
 
 IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film